A Classificação climática um estudo da climatologia que define os limites dos tipos climaticos que ocorrem em uma determinada área baseado em termos de temperatura, umidade e distribuições estacionais.

Tipos de classificação
Os sistemas de classificação conhecidos são:
 Classificação climática de Köppen-Geiger — sistema de classificação global dos tipos climáticos.
 Classificação climática de Alisov — baseada no conceito de massas de ar
 Classificação climática de Trewartha — publicada pelo geógrafo americano Glenn Thomas Trewartha em 1966
 Classificação do clima de Thornthwaite — criada por Charles Warren Thornthwaite, no qual o fator mais importante é a evapotranspiração potencial e a sua comparação com a precipitação.
 Classificação climática de Strahler —  desevolvida pelo indiano climatólogo e professor de geociências  Arthur Newell Strahler (Kolhapur, India 1918–2002); classificação do tipo genética ou explicativa, baseada na origem dos fenômenos, na situação das áreas, na atuação das massas de ar.

Ver também 

 Mudança do clima
 Variação solar

Ligações externas 
 
 
 
 
Dados climáticos e meteorológicos